Коверт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коверт, Аллен (род. 1964) — американский комик, актёр, сценарист и кинопродюсер.
 Коверт, Роберт — английский путешественник.